Moris bezeichnet:

 Moris (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Municipio Moris, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chihuahua
 Mauritius auf Kreolisch
 Moris (Sänger) (* 1942), argentinischer Rockmusiker

Moris ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Moris (* 1990), belgisch-luxemburgischer Fußballspieler
 Giuseppe Giacinto Moris (1796–1869), italienischer Botaniker und Politiker
 Lucia Moris (* 2001), Südsudanesische Leichtathletin
 Maurizio Moris (1860–1944), italienischer Flugpionier, General und Senator
 Maximilian Moris (1864–1946), deutscher Opernregisseur und Theaterleiter

Siehe auch:
 Morris
 Morriss
 Morys